Malonester sind Carbonsäureester der Malonsäure:

 Malonsäuredimethylester
 Malonsäurediethylester
 Diethylmalonsäurediethylester

Siehe auch:
 Malonestersynthese